La Ligue des champions 1997-1998 fut la  de la Ligue des champions, compétition de handball qui met aux prises les meilleures équipes européennes.

Phase finale

Articles connexes 
 Coupe EHF 1997-1998
 Coupe des Coupes 1997-1998
 Coupe des Villes 1997-1998
 Ligue des champions masculine 1997-1998

Références 

Ligue des champions féminine de l'EHF
Handball en 1997
Handball en 1998
Handball F1